Il singolare del Virginia Slims of Washington 1983 è stato un torneo di tennis facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–1, 6–1 Sylvia Hanika.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Andrea Jaeger (semifinali)
  Hana Mandlíková (quarti di finale)
  Barbara Potter (quarti di finale)

 Bettina Bunge (primo turno) 
 Sylvia Hanika (finale) 
 Anne Smith (secondo turno) 
 Zina Garrison (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1983